Leverkusener Kreis waren folgende parteiinterne Bündnisse

 Gründungsname der Parlamentarischen Linken der SPD
 Bündnis innerhalb der ehemaligen WASG